Quichua (volk), een volk dat in Ecuador, Peru en Bolivia woont
Quechua (taal) of Quichua, een volkstaal die wordt gesproken in Colombia, Ecuador, Peru, Bolivia, Chili en Argentinië